En Pologne, Stawki est le nom de : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stawki, village 
 Stawki, quartier de la ville de Toruń

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stawki, village de la gmina de Dobra
 Stawki, village de la gmina de Władysławów

dans la voïvodie de Lublin
 Stawki, village du powiat de Janów Lubelski
 Stawki, village du powiat de Włodawa

dans la voïvodie de Mazovie
 Stawki, village de la gmina de Głowaczów, dans le powiat de Kozienice

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stawki, village